Alden Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alden Hill (Massachusetts)
 Alden Hill (New Hampshire)

Siehe auch:
 Alder Hill